Pogłębiacz (narzędzie skrawające)
 Pogłębiacz (część pługa)